Baráž Billie Jean King Cupu 2021 představovala osm mezistátních zápasů, které se hrály mezi 16. a 17. dubnem 2021. V rámci Billie Jean King Cupu 2021 se v nich utkalo osm poražených týmů z kvalifikačního kola s osmi vítěznými družstvy z baráží 1. skupin kontinentálních zón, z toho čtyřmi evropskými, dvěma americkými a dvěma asijsko-oceánskými. Podle žebříčku ITF bylo osm nejvýše klasifikovaných výběrů nasazeno.

Jednotlivé páry odehrály dvoudenní vzájemná mezistátní utkání ve formátu na tři vítězné body (čtyři dvouhry a závěrečná čtyřhra). Jeden z členů dvojice hostil duel na domácí půdě. Vítězové postozpili do kvalifikačního kola 2022 a poražení sestoupili do 1. skupin tří kontinentálních zón.

Původní termín mezi 17. a 18. dubnem 2020 byl v březnu téhož roku zrušen pro koronavirové přerušení sezóny.

Účastníci

Přehled zápasů

Barážové zápasy

Polsko vs. Brazílie

Velká Británie vs. Mexiko

Srbsko vs. Kanada

Lotyšsko vs. Indie

Ukrajina vs. Japonsko

Rumunsko vs. Itálie

Argentina vs. Kazachstán

Nizozemsko vs. Čínská lidová republika

Reference

Externí odkazy 
 Baráž 2021 na Billie Jean King Cupu

baráž